Leigraaf (Berg en Dal), een beek in de gemeente Berg en Dal
Leigraaf (Neder-Betuwe), een waterloop in de Neder-Betuwe
Leigraaf (Posterholt), een waterloop bij Posterholt
Leijgraaf, een waterloop in Noord-Brabant